Natvig ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Natvig (1872–1947), norwegischer Sportschütze
 Jacob Birger Natvig (1934–2021), norwegischer Mediziner